Larchamp puede referirse a: 

 Larchamp, comuna francesa situada en Mayenne.
 Larchamp, comuna francesa situada en Orne.